Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006 в Турине прошли с 12 по 18 марта на арене «Pinerolo Palaghiaccio». В состязаниях приняли участие 8 национальных сборных. Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады впервые.

Победителем турнира стала сборная Канады, второе место заняла сборная Великобритании, третье — сборная Швеции.

Медалисты

Составы команд

Расписание 
Время начала матчей указывается местное (UTC+1).

Матчи проводились в 6 эндов длиной, а не в 8, как обычно в кёрлинге на колясках.

Круговой турнир 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк 
15 марта, 16:00

Плей-офф

Полуфиналы 
17 марта, 11:00

Матч за 3-е место 
17 марта, 16:00

Финал 
18 марта, 11:00

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга

См. также 
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2006
 Кёрлинг на колясках на Паралимпийских играх

Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2006
2006 год в кёрлинге
2006
Спортивные соревнования в Пинероло